Forgive Me (single), single van de zangeres Leona Lewis
Forgive Me, de alternatieve titel van de speelfilm Vergeef me (2011)